Ost steht für:

 Osten, Himmelsrichtung
 Eastern (Kenia) (Ost), eine Provinz Kenias
 Oust (Ariège), eine französische Gemeinde, auf Okzitanisch

Ost ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ost (1884–1945), belgischer Maler, Zeichner, Illustrator, Lithograf und Plakatkünstler
 Andy Ost (* 1980), deutscher Sänger, Songwriter und Comedian
 Friedhelm Ost (* 1942), deutscher Politiker
 Günter Ost (1935–2010), deutscher Kameramann
 Hans Ost (* 1937), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Ost (1935–2020), deutscher Erzähler, Lyriker und Übersetzer
 Hermann Ost (1852–1931), deutscher Chemiker
 Isabell Ost (* 1988), deutsche Eisschnellläuferin
 Max-Jacob Ost (* 1985), deutscher Journalist
 Sandra Ost (* 1973), deutsche Autorin
 Willi Ost (1903–1945), deutscher SS- und Polizeiführer

OST steht als Abkürzung für:
 Flughafen Ostende-Brügge in Belgien nach dem IATA-Code
 off-line-storage-table (.ost), siehe Personal Store
 Original Soundtrack, siehe Soundtrack
 Orthopädieschuhtechnik, siehe Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechnik-Mechaniker
 OST – Ostschweizer Fachhochschule, Fachhochschule in der Schweiz
 Osteotomie
 Powiat Strzelecki in der Woiwodschaft Oppeln, Polen (Kfz-Kennzeichen)

O.S.T. steht als Abkürzung für:
 Chris Douglas (Musiker), Pseudonym des US-amerikanischen Musikers
 offenes Studierendentreffen, als Plattform zur Vernetzung der Landesstudierendenvertretung, siehe Landesstudierendenvertretung
 Office of Secure Transportation, US-amerikanische Behörde für den Bodentransport von Nuklearwaffen und verwandtem Material

Siehe auch:
 Ohst
 Oost (Begriffsklärung)
 Oste (Begriffsklärung)
 Stadtbezirk Ost
 Ober Ost

OST